Лыса́нов — русская фамилия.

Известные носители:
 Лысанов, Василий Дмитриевич (1857—?) — общественный деятель, городской голова Петрозаводска.
 Лысанов, Иван Гаврилович (1919—2006) — Герой Советского Союза.
 Лысанов, Николай (род. 1983) — эстонский футболист.